Jean Haritschelhar Duhalde
 Sergio Líber Chiesa Duhalde